Plurale di gancio – colpo nel pugilato o attrezzo per vari usi
Calogero Ganci (1960) – mafioso e collaboratore di giustizia italiano, figlio del mafioso Raffaele
Carmelo Ganci (1964-1987) – militare italiano, insignito di Medaglia d'oro al valor militare 
Massimo Ganci (1981) –  calciatore italiano
Raffaele Ganci (1932-2022) – mafioso italiano, legato a Cosa Nostra
Salvatore Ganci (1946) – fisico italiano